

Geografia 
 Prins Karls Forland – isola dell'arcipelago delle isole Svalbard in Norvegia

Persone 
 Tor Egil Førland – storico norvegese
 Toril Førland – ex sciatrice alpina norvegese
 Tormod Førland – chimico norvegese

Altro 
 Forland – fiume della ''Terra di Mezzo